Régi idők mozija (Cinema d'altri tempi) – 1953-as olasz-francia film, rendezte: Steno
 Régi idők mozija  – 1971-es magyar film, Dömölky János